Segue-se uma lista de aeronaves da Força Aérea Portuguesa ordenadas por número de cauda.

Força Aérea Portuguesa
Numeros Cauda Forca Aerea